Horvátország
 Ferencfalva (), falu és község Eszék-Baranya megyében

 Románia
Ferencfalva (), falu és község a Bánságban, Krassó-Szörény megyében.